Aleksi Aaltonen (1892-1956), homme politique finlandais ;
 Ali Aaltonen (1884-1918), membre des Gardes rouges finlandais ;
 Arvo Aaltonen (1892-1949), nageur finlandais ;
 Erkki Aaltonen (1910-1990), compositeur finlandais ;
 Juhamatti Aaltonen (né en 1985), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Juhani Aaltonen (né en 1935), musicien de jazz finlandais ;
 Lasse Aaltonen, as de la Seconde guerre mondiale ;
 Mika Aaltonen (né en 1965), footballeur finlandais ;
 Minna Aaltonen (1966-2021), actrice finlandaise ;
 Paavo Aaltonen (1919-1962), gymnaste finlandais ;
 Petri Aaltonen (né en 1970), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Päivi Aaltonen (né en 1952), archère finlandaise ;
 Rauno Aaltonen (né en 1938), pilote finlandais de rallye ;
 Remu Aaltonen, musicien finlandais, membre des Hurriganes ;
 Timo Aaltonen (né en 1969), lanceur de poids finlandais ;
 Uma Aaltonen (1940-2009), femme politique finlandaise, député européen ;
 Veikko Aaltonen (né en 1955), cinéaste finlandais ;
 Wäinö Aaltonen (1894-1966), artiste finlandais ;
 Yrjö Aaltonen (1916-1979), acteur et directeur de la photographie finlandais.